Mutua Madrid Open 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 3–11 maja 2014 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 236 425 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Hiszpanii